Miejscowości w USA:
 Kittrell – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Vance
Gminy w USA:
 Kittrell (ang. Kittrell Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Vance